Tsvet granata () er en sovjetisk spillefilm fra 1969 af Sergej Paradzjanov.

Medvirkende 
 Sofiko Chiaureli
 Melkon Aleksanyan
 Vilen Galstyan
 Giorgi Gegechkori
 Spartak Bagashvili

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1969
Dramafilm fra Sovjetunionen
Biografiske film fra Sovjetunionen